Кистон има више значења:
 Кистон (Флорида)
 Кистон (Колорадо)
 Кистон (Небраска)
 Кистон (Ајова)
 Кистон (Јужна Дакота)
 Кистон (Западна Вирџинија)